Mayamontana är ett släkte av svampar. Mayamontana ingår i familjen Stephanosporaceae, ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mayamontana